Landstingsvalet 1998 var ett landstingsval i Sverige som hölls i samband med de två andra allmänna valen, valen till riksdagen och kommunfullmäktige.

Valresultat

Övriga partier som fick mandat 
 Norrbottens sjukvårdsparti, 11 mandat
 Sjukvårdspartiet i Västernorrland, 7 mandat
 Sjukvårdspartiet-Folkets vilja, 6 mandat
 Skånes väl, 6 mandat
 SPI Välfärden, 4 mandat

Källor 
 Landstingsvalen 1998 Statistiska centralbyrån

1998
val 1998
1998 i Sverige